

Єсбол — село, Індерський район, Атирауська область
 Єсбол — село, Махамбетський район, Атирауська область

Див. також 
 Єсбольський сільський округ